Paredón puede referirse a:

 Paredón, pared que queda en pie en un edificio en ruinas.
 Paredón de fusilamiento, el lugar, por lo general delante de un muro, donde se produce un fusilamiento.

Localidades 
 Paredón, núcleo de población del municipio de El Pinós, en la Comunitat Valenciana.
 Paredón, población del municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, México.
 Paredón, población del municipio de Tonalá, en el estado de Chiapas, México.
 Paredones, una comuna en la provincia Cardenal Caro, Chile.
 Paredones, población del municipio de Mexicali, en el estado de Baja California, México.
 El Paredón, localidad de Panamá.

Otros 
 Paredón de los Mártires, monumento ubicado en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, Colombia.

Referencias